Ел Хакубал има више значења:

 Ел Хакубал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хакубал (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хакубал, Ла Вака (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику